Leschtschanka ist der Familienname folgender Personen:

 Arzjom Leschtschanka (* 1989), weißrussischer Biathlet
 Iryna Leschtschanka (* 1991), weißrussische Biathletin